Solatorobo: Red the Hunter (в японском прокате  сораторобо: сорэ кара ко:да э, бувально «Солаторобо. После и до Коды», где Солаторобо ) — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика, с элементами платформера, разработанная CyberConnect2 для Nintendo DS. Первоначально выпущенная в Японии Bandai Namco Games в октябре 2010 года, английская версия была выпущена Nintendo для Европы в июле 2011 года и Австралии в ноябре следующего года, а североамериканская в сентябре 2011 года Xseed Games. Это духовное и фактическое продолжение Tail Concerto, и, как и его предшественник, оформление и дизайн персонажей является работой художников Нобутеру Юки и Сигэо Фукуды. Игра включает в себя анимированные ролики производства Madhouse, а также вокальные темы в исполнении Томоё Митани.

Действие игры разворачивается в стимпанк-фентэзи мире на небесных островах, населенными антропоморфными собаками и кошками. Сюжет игры фокусируется на собаке-авантюристе по имени Рэд, который работает охотником и пилотом своего меха. На кажущейся обычной задаче, он встречает таинственную юную кошку по имени Эльх и оказывается вовлеченным в серию событий, которые раскроют скрытую правду о происхождении его мира и тех, кто в нем живет.

Игровой процесс 

В Solatorobo используется сочетание трёх- и двух- мерных график, разработанной, чтобы иметь «европейский вид».

Как уже было написано выше, Solatorobo — это ролевая игра, где игроки управляют антропоморфным псом по имени Рэд — юным, смелым авантюристом, пилотом своего небольшого меха Дахака, который снабжен длинными руками, которыми он может хватать и бросать предметы и врагов. Рэд может бросать врагов друг в друга, а также неоднократно и повторно бросать одного и того же врага в комбо, чтобы нанести дополнительный урон. Каждый раз, когда враг побежден, Рэд получает очки опыта, которые позволяют ему получать уровни, однако они только увеличивают его здоровье. Что касается прокачки прочих характеристик, здесь нужно модернизировать и настраивать их с помощью модулей, состоящих из простых геометрических фигур, которые нужно устанавливать в схеме Дахака, покупая их с помощью валюты под названием «кольца» (Rings). Для разблокировки слотов, куда нужно вставлять модули, используются так называемые «Пи. Кристаллы» (P. Cristals), которые можно найти на протяжении всей игры. По мере развития истории Рэд получает новые наступательные способности, такие как размахивание противником или стрельба снарядами. Игрок также может позволить Рэду сойти со своего меха в любое время, что даёт ему возможности, на которые он верхом на Дахаке не способен: плавать, подниматься по лестницам, активировать панели или переключатели и обездвиживать врагов электрошокером.

Игроки продвигают историю, делая ее до конца каждой новой области, часто решая головоломки и побеждая врагов на этом пути. В дополнение к основному повествованию, игроки должны также выполнить ряд побочных квестов, чтобы увеличить свой «ранг охотника», позволяя им получить доступ к новым частям основной сюжетной линии. В общей сложности в игре существует 83 квеста, которые часто требуют от игрока поиска предметов, выполнения задач для горожан или участие в мини-играх. В то время как 12 из этих квестов были доступны только в качестве загружаемого контента в японской и PAL версиях, североамериканский релиз содержит все из них на игровой карте с самого начала. Стоит также отметить, что в ходе некоторых квестов, Рэд будет пересекаться с героями из Tail Concerto, в частности с котятами из «Чёрных кошек», которых нужно ловить для того чтобы получить обрывки фотографий. Игра также включает в себя многопользовательский гоночный режим под названием Air Robo GP, в который можно играть через соединение Nintendo Wi-Fi.

Сюжет 

Действие игры происходит в том же мире, что и Tail Concerto, но в другом месте, под названием Шепардская республика (, букв. «Пастушья/Овчарочья Республика»), в которой также как и в Королевстве Прерий (которое судя по всему находится где-то рядом с республикой) живут антропоморфные собаки и кошки, которые на территории республики называются канину (Kaninu) и фелинеко (Felineko) и составляют 60% и 40% населения (в обоих случаях соответственно). Сюжет разворачивается вокруг Рэда Саварина (Red Savarin) — юного канину, который вместе со своей младшей, приёмной сестрой, тоже канину, несмотря на внешность, по имени Чокола Джелато (Chocolat Gelato) живут на их личном корабле «Асмодеусе» («Asmodeus») и зарабатывают на жизнь, работая охотниками, то есть выполняя всякие задания на тему доставки, защиты и в таком духе за умеренную плату. Рэд также имеет в своём распоряжение меха под названием Дахак (Dahak)

История Solatorobo разделена на две части:

Часть I 
Первая часть начинается, когда Рэд, выполняя один из заказов, проникает на броненосец «Гинденбург» («Gindenburg»), чтобы достать секретные документы. На борту корабля, охотник оказывается атакован линкором, который принадлежит Кейку, канину со званием капитана (Captain Cake). Рэд повреждает линкор и возобновляет поиск. В процессе поисков, он находит медальон и когда он берет его, корабль начинают атаковать небольшие чёрные, с красными частями, монстры, а затем корабль окончательно добивает огромный монстр с рогом на лбу. Сбегая с «Гинденбурга», Рэд обнаруживает и спасает ребёнка-фелинеко, наплевав на секретные документы, которые сгорели в огне

Прибыв в Аирдеил (Airedale), Рэд рассказывает заказчику-фелинеко Квебеку что документ сгорел. Далее охотник выполняет несколько заданий, чтобы восполнить нехватку средств, однако город подвергается нападению тех монстров, которые атаковали «Гинденбург». Эльх Мелайз (Elh Melizée), ребёнок, спасённый с Гинденбурга, перед этим нашествием пробудившись на Асмодеусе и вступив в контакт с героями, называет этих существ «Тенями» (Shadow's) и говорит, что они пришли, чтобы забрать медальон. Эльх заключает с Рэдом контракт о защите медальона, в обмен на сумму в один миллиард колец, и объясняет, что с помощью этого медальона можно усыпить Лареса (Lares) — того гигантского монстра, который напал на «Гинденбург», но этот ритуал нельзя провести без трех кристаллов. Затем, герои узнают предполагаемое местонахождение первого кристалла, под названием Спинон (Spinon) и летят туда.

Прибыв в город, Рэд замечает Бруно Дондурма (Bruno Dondurma) — канину-руководителя гильдии Курваз (Kurvaz), которая на самом деле является преступным синдикатом, и которой принадлежал «Гинденбург», с его заместительницей, тоже канину, Мервели Мильон (Merveille Million), по совместительству являющийся учёной Курваз. Охотник выполняет несколько заданий, в ходе которых он узнает о существовании храма в городской канализации, в котором находится один из кристаллов. Он спускается туда с Эльх, и они натыкаются там на высокопоставленного члена Курваз и члена Целевой Группы, фелинекко Калуу Нейпеджа (Calua Napage) пилотирующего его мех ОверМефисто 9МС (OverMephisto 9MS), который планировал взять кристалл для целей гильдии. Рэд одолевает Калуу и забирает кристалл себе, но вскоре после того, как герои отчаливают от Спинона, их корабль оказывается подбит «Королевской Завистью»(«Royal Envy») — личным кораблём Оперы Кранц (Opera Kranz), фелинеко-предводительницы Целевой Группы Курваз и правой руки Бруно, и врезается в летающий архипелаг Даврен (Davren). Вдобавок, таинственный фелинеко по имени Белуга Дамиенс (Beluga Damiens) забирает Кристалл у Рэда. Эльх объясняет охотнику, что они с Белугой — последние представители древнего клана Паладинов (Paladin), миссия которых заключалась в том, чтобы охранять мир от Лареса, однако Эльх не понимает, почему Белуга сотрудничает с Курваз

Недолго бродя, герои натыкаются на Диамундо (Diamundo) — канину-механика островов Даврена, который говорит, что Асмодеус можно починить, но это будет долгая работа. Пока он будет чинить Асмодеус, он посылает Рэда участвовать в воздушных гонках, чтобы проверить его навыки пилотирования. В награду, механик дает ему гоночный планер.

Наполовину починив Асмодеус, герои прибывают в Визлу (Viszla), по просьбе Диамундо, добыть панцири огромных жуков, чтобы укрепить корпус корабля. В этом месте становится понятно, что Эльх боится насекомых и не хочет сопровождать Рэда, но всё-таки идёт за ним. В пещере насекомых, Рэд убивает огромного жука и забирает его панцирь. Когда Асмодеус наконец оказывается полностью восстановлен, Рэд, Чокола и Эльх отправляются на Шетланд (Shetland), где находится второй Кристалл. По пути туда, Рэд случайно узнаёт, что Эльх является девочкой.

Тем временем, мэр Шетланда переговаривается с Бруно, который также хочет обладать кристаллом. После прибытия, Рэд и Эльх, почти сразу, попадают в шахты, где натыкаются на канину Грена Захера (Gren Sacher) пилотирующего мех Мефисто ТП (Mephisto TA), который также, как и Калуа состоит в Целевой Группе. Рэд и Эльх выбираются на свободу, по пути сталкиваясь с солдатами Курваз. В конце концов, Рэд сражается с Греном в сердце шахты и выходит победителем. Мэр объясняет им то, что его сын Луис был похищен Курваз и будет подвергнут операции, которая будет стоить ему жизни, если мэр не отдаст кристалл Бруно. Рэд отправляется проникать на «Королевскую Зависть» и с боем пробивается в покои Леди Оперы, где и содержится Луис. Рэд одолевает Оперу, пилотирующую Тиамат-ФЛ (Tiamat-FL) и спасает Луиса. После этого, мэр Шетладна отдает кристалл Рэду в благодарность за то, что он изгнал Курваз из города и спас его сына. Немного позже группа добывает информацию о месте нахождения третьего кристалла.

Прибыв в Бассет (Basset), Рэд вновь отправляется выполнять задания. Он встречает канину-отшельника, ведущего охоту на гигантских раков-отшельников, которые создают для себя панцири из чего угодно. Один из этих ракообразных создал панцирь из осколка острова, на котором находится храм, содержащий третий кристалл. Рэд ловит этого рака с помощью гарпуна и забирает кристалл. Однако вскоре, Рэд замечает нападение капитана Кейка на приют, где он и Чокола выросли вместе. Кейк говорит, что он убьет детей из приюта, если группа не отдаст ему кристаллы. Рэду приходится отдать имеющиеся у них два кристалла Кейку, но после того как последний собирается уйти, Рэд вновь повреждает линкор и забирает кристаллы обратно, причём их все, ибо первый кристал находился у Кейка на руках. После этого, группа прибывает в Самоед, где Эльх открывает проход к священной земле, где должен проходить обряд отказа, церемония отключения Лареса.

Эльх и Рэд входят в священную землю, где Эльх выполняет первую часть обряда. После выполнения этой части, Эльх объясняет Рэду, что обряд потребует жертвы охотника, и он умрет. Однако появляется Белуга и объясняет, что цель Курваз состоит в том, чтобы полностью разбудить Лареса и этим явить свою разрушительную ярость на территорию Шепардской республики. Он просит Эльх отдать медальон и кристаллы, так как он и Мервели нуждаются в них, чтобы уничтожить Лареса. Рэд побеждает Белугу, который после этого присоединяется к их команде. После поражения Белуги появляется «Золотой Рык» («Golden Roar») — флагманский корабль Курваз, и захватывает Эльх. Бруно контактирует с Рэдом и предлагает ему обменять девочку на кристаллы и медальон. Рэд принимает это и идёт спасать Эльх. Эльх не верит в то, что Рэд придёт её спасать, поскольку она так с ним обошлась, и очень сильно удивляется, когда охотник приходит. Достигнув палат Бруно, Рэд отдает последнему кристаллы и медальон. После этого, лидер Курваз сбрасывает его на платформу ниже, сражаться со всей Целевой Группой (Калуа, Грен и Мисс Опера) одновременно, чтобы у него было время пробудить Лареса. Он достигает этой цели и проходит внутрь гигантское существа, чтобы контролировать его. Однако, Бруно сильно недооценил влияние Лареса и его энергия превращает лидера гильдии в огромного монстра-часть Лареса. Тем временем, Эльх думает, что Рэд погиб, при этом сожалея о том, как она с ним обошлась, но вскоре понимает что ошибалась, когда видит целого и невредимого охотника

Мервели освобождается из камеры, где она была заперта, после того, как Бруно обнаружил её «двойную игру», и встретив группу говорит им, что единственный способ уничтожить Лареса — войти в его тело и отключить «сердце» с помощью машины, которую она создала на основе медальона и использующая его энергию в качестве источника питания. Рэд, Эльх и Белуга проникают внутрь Лареса, где они сталкиваются с препятствием, в лице его «иммунной системы». Белуга остаётся, чтобы сдерживать полчища гигантских клеток, а Рэд и Эльх продолжают двигаться вглубь. На пол пути к сердцу, они встречают Бруно, полностью трансформированного энергией Лареса. Внезапно, Рэд тоже начинает трансформироваться, но, в отличие от Бруно, принимая облик человека, обладающего куда большей силой, чем в его обычной форме. С помощью новых сил Рэд раз и навсегда уничтожает лидера Курваз, после чего он с Эльх доходят до «сердца» и отключают его. После этого, Рэд возвращается в свой прежний облик а Ларес разрушается. Мир оказывается спасен. Но не надолго: после титров показывается, что сердце Лареса активируется вновь, а где-то глубоко в шахте, из трёх криогенных капсул, пробуждаются трое существ, которые удивительно  похожи на людей…

Часть II 

Вторая часть происходит спустя пять месяцев после конца первой. После смерти Бруно, Курваз снова стал законной гильдией, которая не вмешивается в политику. Рэд и Чокола путешествуют по Шепардской республике выполняя свою работу, как охотники. Во время выполнения заданий в Фараохе (Pharaoh) — столице республики, в которой имеются железные дороги с соответствующим транспортом и где они пересекаются с Эльх, город подвергается нападению Лареса, в сопровождении другого монстра, идентичного первому, но с другим оттенком, а также двух существ, похожих на людей, которые контролируют двух огромных монстров: Неро (Nero) и Бланка (Blank). В ходе стычки с двумя последними, в которой Рэд опять обретает человеческую форму, охотник оказывается побежден, а Дахак выведен из строя. Мервели предлагает Рэду провести серию виртуальных симуляторов ожесточенных боев, чтобы научить его управлять этой трансформацией, которую первая называет «трансом». В ходе этих сессий, Рэд узнает, что Неро и Бланк — существа, называемые гибридами (наполовину люди наполовину антропоморфные животные), и что он сам — «бракованный» гибрид. Ещё Рэд узнаёт, что он, вместе с Неро и Бланком, были созданы Байоном (Baion) — последним представителем человеческой расы, не без помощи Мервели, которая до своей карьеры в Курваз работала на него, 17 лет назад, таким образом открывая то, что они оба, в некотором роде, приходятся Рэду родителями. К тому же открывается, что 9 лет назад  Мервели позволила ему сбежать вместе с Дахаком, чтобы не быть уничтоженным Байоном. Вдобавок, Мервели добавляет, что Бланк и Неро обладают достаточной волей, чтобы контролировать тех огромных монстров: Лареса (управляемого Бланком) и другого монстра, Лемуреса (управляемого Неро), которые называются Титано-Машинами. После завершенния этих симуляций, Рэд идёт выполнять свою работу без своего меха, который находится в ремонте на «Золотом Рыке».

Группа пребывает в Бассет, где один из детей сиротского приюта исчезает, и Рэд отправляется на его поиски. Едва ли он и воспитательница из приюта, которая пошла следом, обнаруживают мальчишку, как башня, в которой все трое находятся, подвергается нападению Неро, верхом на её мехе, Заирите (Zairita). Рэд вступает в транс, но возвращается в свой обычный облик через несколько секунд. Охотнику начинает казаться, что он стоит на краю гибели, но в этот момент Дахак приземляется рядом с ним, сброшенный «Саламандрой» (Salamander), мехом Белуги. Мервели говорит что это Дахак версия 2 (Dahak V2) и объясняет его новые функции, во время сражение между Рэдом и Неро. Неро проигрывает и сбегает. После этого и помощи по возвращению в приют, Рэд возвращается на «Золотой Рык», где Мервели рассказывает ему о существовании мира под морем облаков, который носит название Земля (Earth). Асмодеус отправляется в Мау (Mau), чтобы узнать больше о Земле.

В Мау, Ред выполняет задание по доставке письма к некому Райсину, который дает им ценную информацию о руинах. Ред и Эльх узнают о существовании артефакта под названием «Божественная флейта» («Divine Flute»), который, судя по легенде, пробудит Королеву облаков и откроет доступ к Земле. Этот артефакт разбит на три части, каждую из которых оберегает хранитель. Первый, хранитель, который выглядит как огромная золотая птица находится поблизости, в руинах Мау. Рэд находит и побеждает хранителя, после чего забирает первый кусок флейты

В Визле Рэд, по просьбе местного жителя, должен убить нового огромного жука, но в последний момент оказывается остановлен ребенком-фелинеко по имени Франц, который говорит, что это насекомое — его друг. Группа отправляется в пещеру насекомых, где Жук помогает им пересечь пещеру и высаживает Рэда у озера. Появляется второй мудрец, выглядящий, как огромная рыба с острыми отростками на плавниках, и начинается бой, в ходе которого Рэд получает второй кусок флейты. После этого, группа направляется в Сиалихэм (Sealyham), где находится третий мудрец. На этот раз мудрец, вместо боя, задаёт загадку, которую Рэд решает с помощью Эльх. Мудрец вручает им последний кусок флейты. После того как флейта оказывается собрана, появляется Бланк, верхом на его мехе Срваре (Srvara). Выясняется, что он только что победил Белугу, который охранял вход, и теперь нападает на Рэда. В ходе очередного боя, Рэд побеждает Бланка, но последний отказывается сдаваться и пытается уничтожить Божественную флейту. Тогда Эльх использует её, и перед ними, появляется огромный кит, отбрасывая Бланка куда подальше. Именно на этом ките и находится Земля.

Группа отправляется на Землю и высаживается около башни. Перед входом в башню, появляется проекция Королевы облаков, которая произносит название башни — Футзу (Futzu) и предлагает им войти в неё. По пути на вершину, Рэд, Белуга и Эльх находят свидетельства существования человеческой цивилизации, а достигнув вершины сталкиваются с Королевой облаков. Она представляется как Юрлунгур (Yurlungur) и добавляет, что является частью Юноны (Juno) — гипер-конвергенциальной информации или огромного архива компьютерных данных, хранящих информацию о людях. Она объясняет группе историю Мира: три тысячи лет назад, Земля пережила страшную войну, целью которой было присвоить Юнону. Под самый её конец, Байон, как выясняется живший ещё в том времени, инициировал проект «Сброс» (The Reset), в результате которого то, что осталось от континентов воспарило в небо, и сформировались моря плазмы из электрической непроницаемой энергии, что предотвратило распад нынешней Земли, но и одновременно остатки человечества были ликвидированы; кроме того, кто привёл этот проект в действие, поскольку перед началом этого проекта заморозил своё тело в криогенной капсуле, в которой и пролежал до действий игры, когда его обнаружила Мервели. На смену же уничтоженного человечества пришли эволюционировавшие собаки и кошки. Таким образом, Мир в котором находятся Шепардская республика и Королевство Прерий является расколовшейся Землёй (за время путешествия также выясняется, что ментальные возраста Белуги и Эльх больше 300 лет с разницей в 4 года, поэтому они хорошо помнят все события последних трёх столетий, хоть никогда их и не видели). Далее, Юрлунгур ведает, что теперь целью Байона является использование Титано-Машин, чтобы пробудить Тартарос (Tartaros)— тёмный аналог Юноны, и использовать его для активации проекта CODA (Continent Orientation Defloat Alignment (Ориентации на Спуск и Выравнивание Континентов)), направленный на полное уничтожение Земли, а если точнее опускание летающих островов обратно в бескрайний океан, одновременно уничтожая при прохождение через моря плазмы всю органическую жизнь. Во время разговора, Байон со своими подручными проникает в Башню и крадет чип, содержащий данные CODA. Перед тем, как уйти Байон говорит, что именно он уничтожил клан Эльх и Белуги, что они оба (точнее их сущности) уцелели по чистой случайности и что он может контролировать «Теней». После победы над высокопоставленной тенью Байона, Юрлунгур передаёт Рэду чип, содержащий программу Re-CODA — ключ к борьбе с этим проектом.

Рэд и его группа возвращает в Фараох, но приходят они слишком поздно: Тартарос, в виде планетообразной сферы, переносится из цифрового мира в реальный, таким образом пробуждаясь, а город заполнен «Тенями». Охотник помогает жителям, но через некоторое время, в железнодорожном тоннеле, его находят Неро и Бланк, пилотирующие «Касандру Кросс» (Cassandra Cross) — результат слияния Заириты и Срвары. В ходе очередного боя, Рэд тяжело повреждает этого робота, при этом начиная терять контроль над собой. Мервели объясняет ему, что он получает приказы от Байона, направленный ко всем гибридам. Когда Рэд наконец входит в транс, Байон приказывает его уничтожить «Кассандра Кросс» вместе с Неро и Бланком, принявших облик канину, что тот и делает, а затем убить Эльх, но Рэд, под действием её голоса, приходит в себя в последний момент и раскаивается перед девочкой. После этого группа возвращается на «Золотой Рык», где Мервели объясняет свой план. Его в скором времени осуществляют:

Белуга берёт контроль над Ларесом, а Эльх, в сопровождении Рэда, принимается за взятие контроля над Лемуресом и весьма успешно, несмотря на сопротивление "сердца" последнего. Две Титано-Машины, при поддержки кораблей всех, кому помогал Рэд (даже Курваз) пробивают дыру в щите Тартароса и Рэд проникает внуть (при этом, Тартарос контратакует и отбрасывает своей волной большое количество кораблей и две Титано-Машины). При переходе, Дахак поглощает нано-металл Тартароса и благодаря ему устанавливается связь с душами Неро и Бланка, которые признали свои ошибки и совмещают свои мехи с Дахаком, образуя Септентрион (Septentrion), чтобы помочь Рэду достичь сердца "Тартароса". Верхом на Септентрионе Рэд пробивается к ядру Тартароса, сквозь полчища Теней. Достигнув Ядра, Рэд пробивает его защиту и оказывается в его области, так называемой «Комнате Ариадны», в которой Дахак приобретает свой первоначальный вид, и в которой его ждёт Байон, верхом на его мехе Бериусе (Berius). После короткого диалога, оба вступают в долгий и яростный бой из которого Рэд, с трудом, выходит победителем, при этом обездвиживая Байона. Байон принимает своё поражение, в последний момент меняет свою точку зрения, признавая то, что люди и подобные им существа могут измениться, учась друг у друга и на своих прошлых ошибках и просит Рэда использовать чип Re-CODA, чтобы прикончить его. После активации чипа и убийства Байона, Тартарос вместе с Титано-Машинами начинает возвращается в свой параллельный мир, но Рэд, которому во второй и последний раз помогают души Неро и Бланка, собравшие остатки своих сил, чтобы вновь превратить Дахак в Септентрион, покидает подобие планеты до закрытия портала. Сначала, все думают, что Рэд погиб, но в конце концов он воссоединяется со своими друзьями.

После титров становится понятно, что группу Рэда ожидают всё новые и новые приключения и Эльх остаётся с ними навсегда.

Музыка 
Музыка для Solatorobo была написана Тикаё Фукудой, который ранее написал саундтрек для Tail Concerto ,а также названия в CyberConnect2. Она сотрудничала с певицей Томой Митани под групповым названием "Лиен", С Митани исполнительского игры Открытие и заканчивая темы песни "и тогда, кода" (それからCODAへ боль в Кара кода е) и "re-кода", соответственно, как вставить песню "Ryuusei ☆ Kirari" (流れ星☆キラリ падающая звезда ☆ Kirari).Саундтрек, состоящий из 24 песен, был упакован с ограниченным тиражом игры в Японии, а также с североамериканской версией стандартного издания от Xseed Games в октябре 2012 года, был выпущен в Японии компанией Namco Bandai Games , которая показала 80 песен на двух дисках официальным саундтреком называют Solatorobo отличный саундтрек (ソラトロボ パーフェクトサウンドトラック Soratorobo Pāfekuto Saundotorakku).

Критика 
Игра получила 33 из 40 баллов японского журнала Weekly Famitsu на основе индивидуальных обзоров 9, 8, 8 и 8, заработав золотую награду издания. Первоначальные продажи были низкими в регионе, однако, с выходом игры в Media Create Software charts в качестве седьмого самого покупаемого титула на дебютной неделе с 21 915 копиями и он будет продолжать продавать в общей сложности около 100 000 копий по всему миру.

Solatorobo заработал в основном положительные рейтинги в Европе и Северной Америке, со средним баллом 75% на сайте GameRankings и Metacritic и общий яркий тон и презентация игры были оценены критиками, в целом положительно. Некоторые, такие как Nintendo Power, отметили, что название пошло вразрез с тогдашней тенденцией рынка видеоигр "задумчивых подростков и мрачных космических морских пехотинцев", называя это "игрой, которая захватывает смелый, экспериментальный дух эпохи NES с некоторыми из лучших производственных ценностей, наблюдаемых на Nintendo DS.Тем не менее, критика была зарезервирована за отсутствием проблем и чрезмерным количеством диалога, заявив, что "его 20-часовой квест дополнен несколькими сценами разговора, чем ему нужно. 1UP.com точно так же чувствовал, что темп Solatorobo был затруднен слишком большим количеством текста, называя это " отлично локализованным удовольствием для чтения, полным жизни и никогда не неуклюжим; к сожалению, главная проблема игры заключается в том, что она просто не знает, когда заткнуться." В то время как рецензенты, такие как Destructoid, сочли геймплей в целом" повторяющимся "и" посредственным", он отметил, что уникальный визуальный стиль Solatorobo и хорошо подготовленные ролики могли бы стать основой для анимационного фильма.

Solatorobo был номинирован на DS Game of the Year, Best Adventure Game, Best Story/Writing, общую игру года и Лучший новый персонаж для "Red The Hunter" в 23-й ежегодной премии Nintendo Power awards в 2011 году.Позже журнал оценил игру как 268-ю величайшую игру, выпущенную для консоли Nintendo в своем прощальном выпуске в декабре 2012 года. ИГН также назначат игра "Лучший 3дс/ролевая DS игры" в свои "с 2011 года" награды.

Наследие 
Вскоре, после выхода игры Dragon Magazine опубликовало графический роман, а качестве адаптации к Solatorobo, под названием Red Data Children. Роман является приквелом основной игры, происходящей за семь лет до основной сюжетной линии, и события которой Рэд рассказывает Эльх. Графический роман был написан Дайси Китаямой и проиллюстрирован Дмио. В ноябре 2012 года президент и генеральный директор CyberConnect2 Хироси Мацуяма показал на пресс-конференции Bandai Namco в Барселоне, что его компания заинтересована в разработке последующих мер по Solatorobo, подтвердив, что у них есть история готова, несмотря на отсутствие окончательной платформы или окна релиза. Игра для мобильных телефонов Little Tail Story, действие которой происходит в той же вселенной, была позже выпущена в Японии в марте 2014 года, а Red Savarin появился там в качестве игрового персонажа в июле 2014 года. В том же году персонажи из Solatorobo также появились в японской мобильной игре Road to Dragons от Acquire Corp .

Примечания

Ссылки 

 Official Japanese website (in Japanese)
 Official European website
 Official North American website
Red Data Children (YouTube)

Компьютерные игры 2010 года
Action/RPG
Action-adventure
Платформеры
Игры для Nintendo DS
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры в жанре стимпанк